Zaunkönig steht für:

 Zaunkönig, ein Singvogel
 Zaunkönige, eine Familie aus der Ordnung der Singvögel
 Zaunkönig (Torpedo), ein Torpedo der Deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Gropp Zaunkönig, ein Anfang der 1930er Jahre in Deutschland entwickeltes Motorgleitflugzeug
 LF1 Zaunkönig, ein Anfang der 1940er Jahre in Deutschland entwickeltes STOL-Leichtflugzeug 
 Zaunkönig-Regelung, einer Sonderregelung im Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz zur Annahmefrist bei öffentlichen Übernahmeangeboten
 ZaunköniG, Pseudonym des Autors und Übersetzers Dirk Strauch
 Zaunkönig, anonyme Stiftung in der Schweiz der 1990er Jahre, Schwarzgeldversteck in der CDU-Spendenaffäre

Siehe auch:

 Der Zaunkönig